Beeston kan syfta på:

 Beeston, Bedfordshire, England
 Beeston, Cheshire, England
 Beeston, Norfolk, England
 Beeston, Nottinghamshire, England
 Beeston, West Yorkshire, England
 Beeston Regis, Norfolk, England
 Beeston St. Andrew – en civil parish i Norfolk, England
 Beeston St Lawrence, Norfolk, England